Bige Önal – attrice e modella turca
 Güldeniz Önal – pallavolista turca, schiacciatrice
 Tuğba Önal – cantante turca